

Locais

Estados Unidos
Meriden (Connecticut)
Meriden (Iowa)
Meriden (Kansas)

Inglaterra
Meriden (Midlands Ocidentais)

Desambiguações de topônimos